Butte Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Butte Mountain (Kalifornien)	
 Butte Mountain (North Carolina)